С 11 января турнир игрался в новом помещении (Верховный Суд, Пречистенский бульвар 6).

Турнир закончился 25 февраля.

Таблица

Литература 
 64 — Шахматы и шашки в рабочем клубе 1925 № 1 С. 4—5
 64 — Шахматы и шашки в рабочем клубе 1925 № 2 С. 2—3
 64 — Шахматы и шашки в рабочем клубе 1925 № 3 С. 7—9
 64 — Шахматы и шашки в рабочем клубе 1925 № 4 С. 4—7
 

Шахматные турниры в СССР
1925 год в шахматах